Позос де ла Термоелектрика има више значења:

 Позос де ла Термоелектрика, КФЕ (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Позос де ла Термоелектрика, Лас Куатас (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику